17 comtés () des États-Unis portent le nom de comté de Monroe (), tous baptisés en l'honneur de James Monroe (1758-1831), cinquième président des États-Unis (1817-1825) :

 comté de Monroe (Alabama) ;
 comté de Monroe (Arkansas) ;
 comté de Monroe (Floride) ;
 comté de Monroe (Géorgie) ;
 comté de Monroe (Illinois) ;
 comté de Monroe (Indiana) ;
 comté de Monroe (Iowa) ;
 comté de Monroe (Kentucky) ;
 comté de Monroe (Michigan) ;
 comté de Monroe (Mississippi) ;
 comté de Monroe (Missouri) ;
 comté de Monroe (New York) ;
 comté de Monroe (Ohio) ;
 comté de Monroe (Pennsylvanie) ;
 comté de Monroe (Tennessee) ;
 comté de Monroe (Virginie-Occidentale) ;
 comté de Monroe (Wisconsin).

Voir aussi